Ilza steht für:

 Ilza (Vorname), ein weiblicher Vorname

Iłża ist der Name von:

 Iłża, eine Stadt in Polen
 Burg Iłża, die Burg dort
 der ehemalige Landkreis Ilza dort

Siehe auch:
 Ilsa